L'Open de Manchester féminin 2022 est l'édition féminine de l'Open de Manchester de squash qui se déroule du 13 au  à Manchester. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix. 

Le tableau est composé de 24 participantes dont 8 têtes de série et une wild card Julianne Courtice.

En finale, Joelle King remporte son seconde titre face à Sarah-Jane Perry.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Manchester de squash
 Saison 2021-2022 de la PSA
 Open de Manchester masculin de squash 2022

Liens externes 
 Page PSA

Sport en Angleterre en 2022
féminin 2022
Squash en 2022
Sport en avril 2022